Miejscowości w USA:
 Rarden – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
Gminy w USA:
 Rarden (ang. Rarden Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
Inne:
 RARDEN – automatyczne działko kal. 30 mm, produkcji brytyjskiej